Втора македонска футболна лига 2004/05 е тринадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 7 август 2004 г. до 28 май 2005 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Влазрими.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика

Бараж за промоция

Бараж за оставане

Бележки 
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони